BMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bima (Indonesia)
 BMU – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Bermuda